43 (сорок три) может означать:

 43 — число.
 43 год
 43 год до н. э.

См. также 
 42 (значения)
 
 
 
 1943 год
 Т-43 (значения)